Васи́лий Макси́мович Верю́жский (, село , Мардинская волость, , Архангельская губерния — , ) — священнослужитель Русской православной церкви, протоиерей, . В конце 1920-х — ключарь собора Воскресения на Крови в Ленинграде; один из лидеров иосифлянского движения.

Семья, образование, учёные степени 
Родился в семье священника. Окончил Архангельское духовное училище, Архангельскую духовную семинарию (1894), Санкт-Петербургскую духовную академию со степенью кандидата богословия (1898). Магистр богословия (1908; тема диссертации — «Афанасий, архиепископ Холмогорский. Его жизнь и труды в связи с историей Холмогорской епархии за первые двадцать лет её существования и вообще Русской Церкви в конце XVII века»). Доктор церковной истории (1951; тема диссертации: «Болгарский народ под греческой церковной властью преимущественно в XIX веке. Происхождение греко-болгарского вопроса и болгарской схизмы»).

Профессор и священник 
В 1898—1901 — преподаватель философии и обличительного богословия в Самоковском училище в Болгарии.

В 1901—1903 — помощник инспектора Санкт-Петербургской духовной семинарии.

С 1903 — преподаватель обличительного богословия, истории и обличения раскола.

С 1 ноября 1909 — иерей; клирик храма Воскресения Христова («Спаса на Крови») на Екатерининском канале в С.-Петербурге.

С 1913 — доцент Санкт-Петербургской духовной академии по кафедре истории славянских церквей.

С 1914 — сверхштатный экстраординарный профессор академии.

С 1915 — штатный экстраординарный профессор академии.

В 1916 году был возведён в сан протоиерея.

В 1919—1922 — сотрудник 2-го отделения IV секции Единого государственного архивного фонда (оставаясь в клире храма Воскресения Христова).

С 7 февраля 1922 был профессором кафедры истории славянских и румынской православных церквей Петроградского Богословского института.

Отказался присоединиться к обновленческому движению. Летом 1923 был арестован по обвинению в «распространении контрреволюционных листовок», приговорён к одному году лишения свободы, но вскоре освобождён.

9 августа 1923 года — 3 декабря 1929 — ключарь (фактический настоятель) храма Воскресения Христова, ставшего кафедральным собором «староцерковной» Ленинградской епархии после перехода Казанского и Исаакиевского соборов в ведение обновленцев.

Деятель «иосифлянского» движения 
В 1927, после издания Декларации Заместителя Патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского), содержавшей далеко идущие уступки советской власти, протоиерей Василий Верюжский стал одним из основных её противников в среде ленинградского духовенства, письменно обратился к митрополиту Сергию с просьбой «отказаться от намечающегося курса порабощения Церкви государством» и пересмотреть основные направления своей церковной политики. После резкого отказа митрополита Сергия от каких-либо уступок своим оппонентам, стал одним из лидеров «иосифлянского» движения, отказавшегося подчиняться Заместителю Патриаршего местоблюстителя. За это 30 декабря 1927 был запрещён в служении епископом Петергофским Николаем (Ярушевичем), но запрещения не признал. Ранее в том же году, когда конфликт ещё не достиг такой остроты, епископ Николай хотел назначить протоиерея Верюжского в епархиальный совет, но его кандидатура была отведена ОГПУ как «ярого противника Сергия, сторонника митрополита Иосифа».

В январе 1928 ленинградское управление ОГПУ сообщало, что церковная оппозиция в Ленинграде растёт, причем с её стороны был допущен захват Тихоновского кафедрального собора в свои руки, — церковь Воскресения на крови. В этой церкви, до создания оппозиции, состоял настоятелем священник Верюжский; после того как Верюжский выявил себя ярым оппозиционером, двадцатка потребовала от него признать Сергия или оставить настоятельство церкви. Верюжский признать Сергия отказался, а для того, чтобы остаться в церкви, в один день ввёл 60 новых членов в двадцатку, преимущественно женщин, и в результате — старая двадцатка, стоявшая за Сергия, осталась в меньшинстве, а Верюжский — настоятелем. Это торжество оппозиция отпраздновала торжественным богослужением при двух оппозиционных епископах и 9-ти священниках.

3 декабря 1929 года был арестован, содержался в одиночной камере, 8 августа 1930 приговорён к 10 годам лишения свободы. Срок отбывал в Свирьском исправительно трудовом лагере. В 1932 оставшийся срок заключения был заменён ссылкой, которую он отбывал в Архангельске, а с 1936 — в Каргополе. По истечении срока ссылки, 3 декабря 1939 года, ему было разрешено вернуться в Ленинград. Один из немногих видных деятелей «иосифлянства», переживших расстрелы конца 1930-х годов.

Последние годы жизни 
В 1946 года принёс покаяние и воссоединился с Патриаршей церковью.

Был реабилитирован постановлением ОСО при МГБ СССР от 15 марта 1947 года.

С 1951 года — профессор и заведующий вновь открытой кафедрой византологии и истории славянских церквей Ленинградской духовной академии.

Данные о сыне 
Сын — Василий Васильевич (1905 — 1988), архитектор. Находился в заключении в Красноярске, работал в так называемых «шарашках», после освобождения был начальником архитектурно-строительного отдела «СибцветметНИИпроекта», в 1960—1970 — председатель Красноярского отделения Союза архитекторов, в 1976—1986 работал во Владимире. В 1946 году по его проекту в городе Фрунзе (ныне Бишкек) был построен Воскресенский собор.

Труды 
 Архиерейский дом при первом Холмогорском архиепископе Афанасии. Архангельск, 1900.
 Афанасий, архиепископ Холмогорский. Его жизнь и труды в связи с историей Холмогорской епархии за первые двадцать лет её существования и вообще Русской Церкви в конце XVII века. СПб, 1908.
 Происхождение греко-болгарского церковного вопроса и болгарской схизмы // Журнал Московской Патриархии, 1948, № 7, 11, 12.
 Историческая роль болгарского духовенства в народной и политической жизни Болгарии
 Выговская пустынь в первые годы существования : грамота Холмогорского архиепископа Афанасия на имя царя от 1702 г.
 К истории раскола на Севере. Противораскольническая деятельность первого холмогорского архиеп. Афанасия (1692 – 1702)
 Пастырская деятельность преосвященного Афанасия, архиепископа Холмогорского
 Северно-русский приход в конце XVII века
 Северно-русское приходское духовенство в конце XVII века
 Об академических заветах: слово в день академического акта

Литература

Примечания

Ссылки 
 Верюжский Василий Максимович На сайте Православного Свято-Тихоновского богословского института.
 Биография
 Диакон Александр Мазырин. Секретная деятельность ОГПУ против Русской Православной Церкви в 1927—1930 гг. (на примере Ленинграда)
 Данные о сыне
 протоиерей Василий Верюжский

Выпускники Архангельской духовной семинарии
Иосифлянское духовенство
Историки России
Протоиереи Русской православной церкви
Катакомбная церковь
Профессора Санкт-Петербургской духовной академии
Выпускники Архангельского духовного училища
Выпускники Санкт-Петербургской духовной академии
Авторы Православной богословской энциклопедии